I comuni della Basilicata sono i comuni italiani presenti nella regione Basilicata. Sono 131 e sono così ricompresi (al 1º gennaio 2019):
 100 appartengono alla provincia di Potenza.
 31 appartengono alla provincia di Matera.

Lista

Comuni della Basilicata
Basilicata
Liste relative alla Basilicata